Haebler oder Häbler ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Haebler (1850–1897), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Anna von Haebler (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Carl Häbler (1894–1956), deutscher Chirurg
 Claus Haebler (* 1931), deutscher Sprachwissenschaftler und emeritierter Professor der Universität Münster
 Ingrid Haebler (* 1929), österreichische Pianistin
 Konrad Haebler (1857–1946), deutscher Bibliothekar
 Rolf Gustav Haebler (1888–1974), deutscher Politiker sowie Heimatforscher und Schriftsteller

Siehe auch:
 Villa Häbler in der Dresdner Beuststraße 2, wurde 1866/67 von Karl Eberhard für den Bankier Häbler erbaut
 Hebler